

Cinema 
 Dus – film del 2005 diretto da Anubhav Sinha

Codici 
 DUS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Düsseldorf, Germania
 dus – codice ISO 639-3 della lingua dumi